Новоспасск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новоспасск — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Новоспасск — село в Архаринском районе Амурской области.
 Новоспасск — село в Барабинском районе Новосибирской области.
 Новоспасск — село в Мухоршибирском районе Бурятии.
 Новоспасск — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Новоспасск — село в Заинском районе Татарстана.